Парламентские выборы 2012 года во Франции прошли 10 июня и 17 июня, то есть через месяц после президентские выборов. На них было избрано 14-oe Национальное собрание Пятой республики. Впервые из 577 депутатских мест 14 мест будет отдано гражданам Франции, проживающим в других странах.

Контекст выборов

Изменения 

Впервые с 1986 года Конституционный совет одобрил изменения избирательных границ, которые отражают последние изменения в демографии страны. Популяционное отношение между наиболее и наименее населёнными советами было снижено с 1:3,6 до 1:2. Оценка изменений показывает, что перераспределение количества депутатов между департаментами Франции увеличило количество мест от регионов, где преобладает влияние правоцентристской коалиции под руководством Союза за народное движение (UMP) за счёт регионов, где сильны позиции Социалистической партии.

Кроме этого, на месте упразднённых 33 советов было создано 33 новых, из которых лишь 19 расположены во Франции, а 14 включают граждан Франции, постоянно проживающих за пределами страны. Т.о., эти выборы будут первыми, которые обеспечат представительство в Национальном собрании французов за рубежом. Например, только в Бельгии проживает около 130 тыс. французов.

Итоги выборов 
Социалистическая партия получила 280 мест из 577 в Национальной ассамблее. Правая партия «Союз за народное движение» получила 185 мест. 17 мест досталось партии «Европа Экология — «Зелёные»», 16 — «Новому центру», 10 — «Левому фронту», 2 — центристской партии Франсуа Байру, 2 — ультраправому «Национальном фронту».

Примечания

Ссылки 

Парламентские выборы во Франции
Франция
Июнь 2012 года
2012 год во Франции